Первый чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 24 января по 18 февраля 1948 года.

Предварительный этап

Центральная зона 
Матчи прошли с 25 по 30 января на стадионе «Зенит» в Туле.

Поволжская зона 
Матчи прошли с 24 января на стадионе «Локомотив» в Куйбышеве. Не прибыла на соревнования команда из Дзержинска.

Уральская зона 
Матчи должны были пройти в Молотове. Ввиду неявки участников из других городов, первое место присуждено местной команде «Динамо».

Финал 
Матчи прошли с 16 по 18 февраля на стадионе «Динамо» в Москве.

Состав чемпионов 
Евгений Насонов, Виктор Руднев; 
Александр Трофимов, Иван Тараканов, Николай Паршин; 
Алексей Медведев, Дмитрий Паршин, Борис Бобров, Борис Страутнек, Александр Олейников. 
Тренер: Алексей Медведев (играющий).

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 — 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 — 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 — 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.

Хоккей с шайбой